Anne Krüger (1934), een voormalig waarnemend directeur van het Internationaal Monetair Fonds
Brooke Krueger (1980), een Australisch atlete
Krueger (brouwerij), een voormalige bierbrouwerij in de Verenigde Staten
Freddy Krueger, hoofdpersonage in de filmreeks A Nightmare on Elm Street

Zie ook 
Krüger (doorverwijspagina)
Kruger (doorverwijspagina)